Sebold ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Sebold (* 1963), US-amerikanische Schriftstellerin
 Russell P. Sebold (1928–2014), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 William G. Sebold, geboren als: Gottlieb Adolf Wilhelm Sebold (1899–1970), deutsch-amerikanischer Doppelagent 

Siehe auch:
 Sebald
 Seebold